Гупфельд (; ) — фамилия немецкого происхождения.

  (1717—1796) — немецкий композитор.
 Гупфельд, Герман (1796—1866) — немецкий ориенталист и библеист.

См. также 
  (1894—1951) — американский автор песен, напр. «As Time Goes By».